Вильгельм Йенсен (; ,  — , ) — немецкий .

Биография
Изучал медицину в университетах Киля, Вюрцбурга и Бреслау, однако затем отказался от медицинской карьеры. Занимался журналистикой, издавал в Штутгарте в первой половине 1860-х гг. газету «Schwabische Volks-Zeitung», затем редактировал во Фленсбурге «Norddeutsche Zeitung». В дальнейшем жил в Киле (1872—1876), Фрайбурге (1876—1888) и Мюнхене, занимаясь литературным трудом. 

Был чрезвычайно плодовит как прозаик, оставив более ста книг, а также стихи (относящиеся преимущественно к раннему периоду творчества) и пьесы.

Лирика Йенсена проникнута элегическим настроением, многие романы реалистичны, а поздние произведения содержат элементы фантастики.

Библиография 
 1869: «Стихи» (сборник)
 1868: Смуглая Эрика
 1884: От старого рода
 1878: Вокруг императорского престола
 1882: Потонувшие миры
 1903: Градива

Источники

Примечания

Ссылки 
 Овчаренко В. И. Вильгельм Йенсен (биография)

Немецкие писатели XIX века
Немецкие писатели XX века
Писатели Германии XIX века
Писатели Германии XX века